«Сын Красного корсара» — четвёртый роман из серии «Антильские пираты», созданный в 1908 году известным итальянским автором приключенческой литературы Эмилио Сальгари.

Сюжет 
Повествование разворачивается во вторую половине XVII века, в 1684 — 1687 годы в Карибском море. После последних событий прошло 13 лет. Энрико ди Вентимилья ди Вальпента и ди Роккабруна — сын Красного корсара, сеявшего страх в испанских колониях Большого Мексиканского залива, с компаньонами баском Мендосе, гасконцем доном Барреко и фламандцем решает покарать виновника смерти своего отца.

Экранизации 

 1921 — немой фильм «Сын Красного корсара» () режиссёра Витале де Стефано (Италия)
1929 — немой фильм «Сын корсара» () режиссёров Роберто Малинверни и Умберто Парадиси (Италия)
 1943 — «Сын Красного корсара» () режиссёра Марко Эльтера (Италия),
 1959 — «Сын Красного корсара» () режиссёр Примо Зеглио, в главной роли: Лекс Баркер. (Италия).

Переводы на русский язык

Примечания 

Приключенческие романы на итальянском языке
Романы о пиратах и пиратстве
Исторические романы о XVII веке
Романы 1908 года
Произведения Эмилио Сальгари